Marek Zając (ur. 1973) – polski piłkarz
 Marek Zając (ur. 1979) – polski dziennikarz